Ельково (Елькова) — деревня в Сосковском районе Орловской области. Входит в состав муниципального образования Сосковское сельское поселение.

География 
Ельково находится на реке Шатоха в 4 км юго-западнее Сосково.

История 
Деревня входила в состав Кромского уезда Орловской губернии.

Примечания 

Населённые пункты Сосковского района